«Легенды про…» — российская рэп-группа из Москвы (СЗАО), образованная в августе 2009 года на рекорд-лейбле «ЦАО Records». В 2012 году участники образовали собственную студию RRX, где с тех пор и записываются.

Образована четырьмя MC, выходцами из творческого объединения «16 Кварталов» на лейбле «ЦАО Records»; это Амир, Дым, Быба и Ahimas.

История

2009: Становление 
Группа «Легенды про…» была образована в 2009 году, помимо Дыма и Пса, в состав вошли вышеупомянутый Ahimas и Быба, которого на лейбл «ЦАО Records» пригласил Птаха, услышав его песню «Рубль». У них закрепился состав: П. Ё. С. (Амир), Дым, Быба, Ahimas.

5 мая 2010 года состоялся релиз дебютной видеоработы группы «Интро».

31 августа выходит музыкальный альбом «Папиросы» Давида Нуриева, на этот раз под псевдонимом Зануда, в записи которого «Легенды про…» приняли непосредственное участие. Однако более всех на «Папиросах» можно услышать Амира — в большой доле песен он исполняет припевы.

16 октября выходит видеоклип на песню «На измене» Зануды и Ruskey’я, в котором поучаствовали Дым и Амир. 2 ноября опубликовывается видеоклип на ремикс трека «Всё будет» Зануды, в записи припева которого приняли участие Амир и Быба

2010—2011: Выход первого альбома 
21 ноября 2010 года на сайте Indarnb.ru опубликовывают семплер и обложку альбома «Жёлтый дом».

К 2011 году они записывают свой дебютный музыкальный альбом под названием «Жёлтый дом», который вышел в России 11 февраля под дистрибуцией продюсерской компании «Монолит». В нём совершенно нет совместных песен, хотя через некоторое время после выпуска можно было услышать неизданные версии композиций «Знаю, где иду» и «Дно» с гостевыми куплетами.

19 марта выходит новый клип группы — «Пока фонари спят». Сам трек записан за один день, клип снят — за два. Его представили как «разогрев» перед презентацией «Жёлтого дома», которая прошла в клубе Tabula Rasa в Москве 9 апреля со специальными гостями.

12 июня, на концерте имени дня рождения Давида Нуриева — «Зануде 30» — было презентовано видео «Нечего делить», в которой участвуют Дым, Птаха, представляющие «ЦАО Records» и Москву и 9 грамм, Gipsy King (после вошёл в ряды резидентов «ЦАО») и Bugz, представляющие Bustazz Records и Екатеринбург. Непосредственно в сеть видеоклип попал 20 июня.

2011: Опыт совместной работы 
3 сентября группа участвует на фестивале M.I.R.

А уже 3 ноября 2011 года ребята из группы «Легенды про…» выпустили альбом, совместно с популярной московской рэп-группой Centr под неоднозначным названием «Легенды про…Centr».

К песне «Всё будет», совместно исполненной с группой Centr, задолго до выхода был снят клип. Также были сняты видеоклипы на «Дорог город» и на «Просто деньги».

2012—2013: Новые релизы 
В марте 2012 года у «Легенд про…» открывается собственная студия звукозаписи — Rebel Rex (сокращённо — RRX).
На концерте в клубе «16 Тонн» 6-го октября впервые продавались футболки с логотипом лейбла Rebel Rex.

5 июня выходит видеоклип на песню «Мои года» со второго самостоятельного альбома группы. В описании на портале Rap.ru до изменения дизайна впервые значилась информация о названии музыкального релиза: Легенды про «Две стороны одной медали». На тот момент выход был запланирован на конец октября, ожидалось, что альбом будет состоять из двух частей и порядка 30 песен и что одна часть, «Тёмная сторона медали», будет состоят из «грязных», баттловых и злых песен, другая, «Светлая сторона медали», — из лиричных песен. Но дата выхода постоянно переносится, и альбом осенью не выходит.

2 ноября 2012 года открывается официальный сайт группы. Этим же днём, из-за проблем с выходом второго альбома, ребята из группы решают выпустить мини-релиз — «свэгоуборочный» EP под названием No Swag — No Fag для коротания времени в ожидании «Двух сторон одной медали». Мини-альбом состоит из четырёх песен: сольных «Шаг» (Амир), «Ничто» (Дым), «Факт» (Быба) и совместной «Гимн бунтаря», которые изначально должны были войти на второй альбом группы.

6 ноября выходит видеоклип на песню Ahimas’a «Москва»

20 декабря был представлен предновогодний поздравительный видеоклип группы — «Новый год в стиле хип-хоп».

30 декабря 2012 года выходит второй, двойной альбом группы — «Две стороны одной медали». Также он был выложен на хип-хоп-портале Rap.ru в свободное скачивание. В записи приняли участие израильская рэп-группа iZReaL и российская певица Искра.

Релиз попал в список лучших альбомов года по версии сайта ProRap.ru.

12 июня 2013 года состоялся релиз альбома Ahimas’a «Алатан». Гостевые куплеты написали такие исполнители, как Нигатив, Loc-Dog, «Три Кита», Тати, Slim и, конечно, Амир, Быба и Дым.

12 октября был опубликован видеоклип на песню «Снова». 25 октября был выложен трек «Чистый хип-хоп», открывающий грядущий мини-релиз — «свэгоуборочный» EP под названием No Swag — No Fag 2.

2014: Уход Ahimas’a, «Классики» 
С прошлого года «Легенды про…» вели работу над акустическим альбомом, но после концерта первого марта в Москве они решили написать другой альбом с классическим хип-хоп звучанием. В альбом «Классики» вошли 16 треков. В альбоме лишь одна совместная работа — с московским рэпером Slim’ом. Все скрэтчи на альбоме сделал диджей Dj Prosha.

Релиз альбома «Классики» состоялся 26 мая 2014.

2016: Deep Red Wood, распад группы 
В 2016 году два участника группы «Легенды про…» — Амир и Быба создали совместный проект «Deep Red Wood». В этом же году был выпущен первый альбом — «Лучше без слов» и записан видеоклип на одноимённый трек. В самом альбоме 12 песен. Участники проекта записали альбом в нескольких жанрах, таких как хард рок, металкор, блюз, баллада и поп-музыка.

14 сентября Дым официально объявил о распаде группы «Легенды про…».

Состав

Амир Пёс 
Амир, он же П. Ё. С. (читается «Пёс», расшифровывается «Поэт, Ёрник, Садист»), настоящее имя Амир Магомедов — российский рэп-исполнитель, битмейкер и певец. Бывший участник группы «Орда».

Амир, в отличие от других участников этой группы, в частности Ahimas’a, умеет не только читать рэп, но и петь. У Амира своеобразные тембр и голос, что для музыкального исполнителя немаловажно. Он исполняет львиную долю припевов с альбома Зануды «Папиросы» (в композициях «Изъяны», «Всё п…то», «Мандарины», «Не могу», «На измене» и «На…й»).

За пределами «ЦАО Records» исполнил припевы в песнях таких исполнителей, как группы «Новокаин» (альбом «Стокгольмский синдром») и Black Market (альбомы «Альфа и Омега», «Число Зверя»).

Дым 
Дым, он же Гад Дым, настоящее имя Олег Мастер (1 марта 1986, Москва) — российский рэп-исполнитель, певец.

Рэп начал читать с восьмого класса. У него интересная техника речитатива, в некоторых песнях практикуется дабл-тайм (напр., «Просто деньги», «Воздух»). Его так же, как Быбу и Амира, можно услышать на «Папиросах» Зануды. Он читал рэп в треках «Фон», «Изъяны», «На измене».

Быба 

Пишет и исполняет лирические песни. В некоторых песнях практикует дабл-тайм (например, «Вспышка», «Хорошёвка в деле», «Воздух»).

Записал вместе с Занудой песню «Монпасье», а также дополнил песню Slim’а о капитал-шоу «Поле Чудес» своим куплетом про «усатого обманщика».

Псевдоним «Быба» происходит от фамилии.

Ahimas 
Ahimas (читается «Ахима́с»), настоящее имя Андрей Волков — российский рэп-исполнитель, певец и битмейкер.

Ahimas написал большинство минусовок для альбомов «Ни о чём» и «Папиросы» Птахи aka Зануды, совместно со Slim’ом поработал и над музыкальным сопровождением для альбома «Легенды про…Centr».

Дискография

Студийные альбомы

Deep Red Wood

Мини-альбомы

Синглы

Трибьюты и саундтреки

Сольные альбомы участников

Участие

Видеография

Видеоклипы 
  — «Эстетика разрушения»
  — «По кольцу» (уч. «Гвардия»)
  — «На измене» (уч. Зануда, RusKey, А. Бандос)
  — «Пока фонари спят»
  — «R-Club»
  — «Просто деньги» (уч. Centr)
  — «Мои года»
  — «Москва» (уч. 4 Block)
  — «Новый год в стиле хип-хоп»
  — «Театр» (уч. Рубака)
  — «Снова»
  — «Худа»
  — «Лучше без слов»

Видеоклипы участников 
 Амир
  — «Всё будет…» Remix (уч. Зануда)
  — «Мандарины» (уч. Зануда, Тато)
  — «Всё будет…» (уч. Centr)
  — «Виражи» (уч. «Новокаин», Boris («Н. П. М.»)
  — «Дорог город» (уч. Centr)
  — «Мне так нужна твоя красота» (уч. RusKey)
  — «Город золотой» (уч. TRUEтень, Lego)
  — «Нафталин» (уч. «Новокаин»)
  — «Когда меня не станет» (уч. Вова Prime, MC T)

 Дым
  — «Нечего делить» (уч. Зануда, 9 Грамм, Gipsy King, Bugz)
  — «Пристань» (уч. Хаак aka Рубака)
  — «Атака» (уч. Гуня)

Награды и номинации 
 Победитель премии «Russian Urban Music Awards 2012» в категории «Альбом года» — «Легенды про…Centr», совместный с группой Centr. Также номинация в категории «Хит года» — «Дорог город» (при уч. группы Centr).
 Победитель премии «Золотая Горгулья 2012» в категории «Хип-хоп проект».

Дополнительные факты 
 Название группы: «Легенды про…» означает «Легенды про что-то», хотя некоторые воспринимают приставку «Про» как «Pro» (сокр. «Professional»).
 По знакам зодиака все в группе, кроме Амира (он Водолей), — Рыбы.

Примечания

Ссылки 
 Фан-сайт группы «Легенды про…»
 «Легенды про…» Артисты. Rap.ru.
 Легенда о «Двух сторонах…» — биография, путь к созданию альбома. ProRap.Ru
 Официальная страничка Ahimasa в социальной сети ВКонтакте
Интервью:
 Эфир с группой «Легенды про…» в программе «Street Hit» на радио Premium
 Интервью для HipHopHit.tv. До выхода альбома «Две стороны одной медали»
 Интервью для HipHopHit.tv. После выхода альбома «Две стороны одной медали»
Прочее:
 «Легенды про…» на MySpace
 «Легенды про…» на форуме группы Centr
 Биография Ahimas’а

Музыкальные коллективы Москвы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2009 году
Музыкальные коллективы СЗАО
Хип-хоп-группы России